Olaszország
Borgofranco d’Ivrea, település Olaszországban, Piemont régióban, Torino megyében
Borgofranco sul Po, település Olaszországban, Lombardia régióban, Mantova megyében